{{DISPLAYTITLE:(16961) 1998 QV73}}

A (16961) 1998 QV73 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 1998. augusztus 24-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (16501–17000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói